Vaughn puede hacer referencia a:

Lugares 
 Vaughn, un lugar designado por el censo en el estado de Montana.
 Vaughn, un pueblo en el estado de Nuevo México.
 Vaughn, un lugar designado por el censo en el estado de Washington.

Personas 
 Adamae Vaughn (1905-1943), actriz de cine estadounidense.
 Alberta Vaughn (1904-1992), actriz de cine estadounidense.
 Chico Vaughn (1940-), exjugador de baloncesto estadounidense.
 David Vaughn III (1973-), exjugador de baloncesto estadounidense.
 Jacque Vaughn (1975-), exjugador de baloncesto estadounidense.
 Lawson Vaughn (1984-), futbolista estadounidense.
 Matthew Vaughn (1971-), productor y director de cine británico.
 Robert Vaughn (1932-2016), actor de cine y televisión estadounidense.
 Valentina Vaughn (1983-), modelo y actriz porno estadounidense.
 Vaughn Meader (1936-2004), humorista e imitador estadounidense.
 Vaughn R. Walker (1944-), Juez Presidente del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito del Norte de California.
 Vince Vaughn (1970-), actor de cine estadounidense.